La Lance du désert est un roman de fantasy de l’auteur américain Peter V. Brett. Deuxième tome du Cycle des démons, il a été publié par HarperCollins au Royaume-Uni le  sous le titre . Il s'agit de la suite de L'Homme-Rune.

Description

Toile de fond 

Le roman se déroule dans le monde imaginaire de Thesa, dans lequel chaque soir à la tombée du jour des démons surgissent des entrailles de la Terre, afin de se nourrir des êtres humains. Ces derniers n'ont d'autre choix que de se terrer derrière des runes magiques protectrices et d'attendre le lever du soleil.

Résumé 
Le roman revient sur la jeunesse du personnage Ahmann am'Jardir depuis son entrée à l'école des guerriers jusqu'à son accession au premier rang des Krasiens. Il poursuit ensuite l'histoire d'Arlen et de ses compagnons. Le désir d'unification de tous les hommes sous la bannière de Jardir déchirera l'humanité en deux camps. Il y aura ceux qui soutiennent Arlen, le mystérieux Homme-Rune et ceux qui acceptent la domination de Jardir, La Lance du désert.

Personnages

Personnages principaux

Ahmann am'Jardir 
Né en l'an 296 après le retour des démons. Natif de Krasia, il entre à l'école des guerriers à l'âge de neuf ans. Il s'acclimate vite et devient un guerrier prometteur. Il épouse Inevera et grâce à elle, il est élu Sharum Ka, le premier guerrier de Krasia. Mais ce n'est que le premier échelon de sa glorieuse ascension.

Abban am'Haman 
Né en l'an 296. Il est l'ami et le condisciple de Jardir à l'école des guerriers. Une blessure l'empêche de devenir un guerrier. Il est forcé d'être marchand. Son don pour le négoce le fait vite prospérer. Il est le principal fournisseur d'Arlen Bales à Krasia. Il parle couramment le thesien.

Leesha Papier 
Née en l'an 306, Leesha est une jeune fille qui vie au village du Creux du Coupeur sous la tutelle d'une mère autoritaire. Après qu'une rumeur calomnieuse lancée par son fiancé ait anéanti ses espoirs d’un mariage pieux et respectable, elle décide de devenir l'apprentie de la cueilleuse d'herbe du village.

Arlen Bales 
Né en l'an 308 après le retour des démons, Arlen vit dans le village de Val Tibbet. En 319, durant une attaque qui met en danger sa famille, il domine sa peur des démons et parvient à sauver sa mère des griffes des démons. Déçu par la lâcheté de son propre père au moment de l'attaque, il fuit son village. Recueilli par le messager Ragen, il commence un apprentissage de Protecteur dans la ville de Fort Miln. En 325, il devient lui-même messager et part pour sa première mission pour la ville de Lakton...

Rojer Tavernier 
Né en l'an 315 au village de Pontrivière, Rojer n'a que trois ans quand ses parents se font tuer par des démons. Il est sauvé et adopté par le jongleur Arrick Beauchant. L'enfant devient ensuite l'apprenti de l'artiste dans la ville de Fort Angiers. Il développe un don pour le violon.

Personnages secondaires 
 Inevera : Épouse de Jardir. C'est une femme forte et calculatrice. C'est grâce à elle que la carrière de son mari évolue si rapidement. 
 Hasik : Garde du corps de Jardir. Il est brutal et peu enclin à la clémence. Il est plus âgé que Jardir et Abban.
 Ashan : Conseiller religieux de Jardir. Il est plus âge que lui. 
 Gared : Gared est une force de la nature, d'une carrure et d'une force assez peu commune comme son père. Promis à Leesha depuis l'enfance, il se vante d'avoir couché avec elle auprès des autres bûcherons. Leesha, furieuse et humiliée lorsqu'elle l'apprend, refuse alors de l'épouser. Gared deviendra par la suite le chef des bûcherons du Creux du Libérateur.

Les démons 

Les démons sont des êtres magiques qui sortent de terre chaque nuit pour traquer et massacrer les êtres humains. Ils sont aussi appelés "Chtoniens"

Les Krasiens 

Le roman est centré sur le peuple du sud de Thesa : les Krasiens. Krasia est composée de douze tribus d'importances variable, mais chacune possède ses propres spécificités. Il s'agit de la seule cité qui a choisi de lutter contre les démons en les combattant chaque soir.

Notes et références 

Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 2010